Elman puede referirse a los siguientes artículos:

  Mischa Elman, violinista ucraniano;
  Elman R. Service, antropólogo estadounidense; o
  Elman FC, club de fútbol somalí.